Lodi heißen:

Provinz Lodi, Italien
 Lodi (Marseille), Viertel von Marseille
 Lodi (Lombardei), Provinzhauptstadt in der Lombardei, Italien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lodi (Arkansas)
 Lodi (Colorado)
 Lodi (Indiana)
 Lodi (Kalifornien)
 Lodi (Michigan)
 Lodi (Mississippi)
 Lodi (Missouri)
 Lodi (Nebraska)
 Lodi (New Jersey)
 Lodi (New York)
 Lodi (Ohio)
 Lodi (Oklahoma)
 Lodi (Pennsylvania)
 Lodi (South Dakota)
 Lodi (Tennessee)
 Lodi (Texas)
 Lodi (Virginia)
 Lodi (Wisconsin), im Columbia County
 Lodi (Town), Town(ship) im Columbia County, Wisconsin

Lodi ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Piazza da Lodi (1490–1528), italienischer Maler der Renaissance
 Bahlul Lodi († Juli 1489), Regent des islamischen Sultanats von Delhi
 Ettore Lodi (1859–1935), italienischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof
 Francesco Lodi (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Ibrahim Lodi († 1526), letzter Regent des islamischen Sultanats von Delhi
 Renan Lodi (* 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Rodolfo Lodi, italienischer Schauspieler
 Romano Lodi Fé (1881–1971), italienischer Diplomat
 Sikandar Lodi († 1517), Regent des islamischen Sultanats von Delhi

Lodi oder Lodhi, Sonstiges
 Lodi (Stamm), ein Stamm der Paschtunen
 Lodi-Dynastie (reg. 1451–1526), die letzte Herrscherdynastie des Sultanats von Delhi
 Lodi (Schiff), ein Schiff auf dem Bodensee
 Lodi Automóviles, ehemaliger argentinischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Lodi Township
 Frieden von Lodi (1454) 
 Schlacht bei Lodi (1796) →Erster Koalitionskrieg
 Lody